Conradi är ett efternamn.

Personer 
 Andreas Conradi (1809–1868), norsk läkare
 August Conradi (1821–1873), tysk tonsättare
 August Conrady (1864–1925), tysk sinolog
 Demoiselle Conradi (död 1720), tysk operasångerska
 Erland Conradi (1912–2010), svenskt justitieråd
 Georg Johannes Conradi (1679–1747), dansk präst
 Gustaf Wilhelm Conradi, (1761–1846), svensk landshövding
 Hermann Conradi (1862–1890), tysk författare
 Johan Gottfried Conradi (1820–1896), norsk dirigent

Släkter 
Conradi (adelsätt), svensk adelsätt

Se även 

Efternamn